Бартлетт, Эдвард ():
 Бартлетт, Эдвард Льюис (1904—1968) — американский журналист и политик.
  (1841—1910) — американский юрист и политик из Нью-Йорка.